Алекса́ндр Никола́евич Ивано́в:
 Иванов, Александр Николаевич (род. 1951) — советский борец вольного стиля.
 Иванов, Александр Николаевич (род. 1961) — российский чиновник, руководитель  Роскосмоса.
 Иванов, Александр Николаевич (род. 1962) — российский коллекционер, основатель «Музея Фаберже».